Associació de Sant Jordi, entitat cultural organitzadora de les Festes de Moros i Cristians d'Alcoi
 ASJ Soyaux (de l'acrònim en francès Association Sportive Jeunesse), club de futbol femení de la ciutat de Soyaux, a França
 Societat Astronòmica del Japó (del seu nom en anglès Astronomical Society of Japan), associació científica dedicada a l'astronomia del Japó
 Aesthetic Surgery Journal, revista científica especialitzada en cirurgia plàstica
 Asian Spine Journal, revista científica especialitzada en medicina de la columna vertebral
 Animal Science Journal, revista científica especialitzada en veterinària